3 miejscowości w Polsce: 
 Rudzienko – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów 
 Rudzienko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre 
 Rudzienko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel

Zobacz też: Rudzienko-Kolonia